Il singolare del torneo di tennis Teheran Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Melle Van Gemerden 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák (semifinali)
 Jean-Michel Péquery (secondo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

 Jean-Claude Scherrer (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)
 Michael Ryderstedt (quarti di finale)
 Farruch Dustov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Teheran Challenger 2004